La lavallière est une cravate proche du nœud papillon portée par les hommes et les femmes et dont l'usage est tombé en désuétude de nos jours.
 Ève Lavallière, est une comédienne puis religieuse franciscaine française
 Lavallière (couleur)
 La baie de Lavallière, située à Sainte-Anne-de-Sorel en Montérégie, est un des plus grands marais aménagés de l'est de l'Amérique du Nord.
 , page d'homonymie